Сент-Юльрик () — многозначный термин

 Сент-Юльрик — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст.
 Сент-Юльрик — руины средневекового замка во Франции.
  — коммуна в провинции Квебек в Канаде.